Futbol'nyj Klub Šachtar Donec'k – società calcistica ucraina
 Stadio Šachtar – stadio situato a Donec'k, Ucraina